U20, U-20 ou U 20 peut faire référence à :
 HMS Snipe (U20), un sloop de la Royal Navy ;
 , le nom de plusieurs sous-marins allemands ;
 U-20, catégorie sportive réservée aux joueurs de moins de 20 ans (Under the age of 20 en anglais).

Voir aussi 
 Sigles d'une lettre suivie de deux chiffres

Sigle de 3 caractères